

Cinema 
 I cacciatori (The Hunters) – film del 1958 diretto da Dick Powell

Letteratura 
 The Hunters – romanzo di James Salter del 1957
 I superstiti del Wyoming (The Hunters) –  romanzo del 1982 di Jack Lovejoy

Musica 
 The Hunters – gruppo musicale britannico
 The Hunters – gruppo musicale canadese
 The Hunters – gruppo musicale olandese

Televisione 
 The Hunters – film per la televisione del 2013 diretto da Nisha Ganatra